Kallius ist der Familienname von:
 Erich Kallius (1867–1935), deutscher Mediziner
 Ulrich Kallius (* 1945), deutscher Fußballspieler